

 ViaMobilidade Linhas 5 e 17 - concessionária das linhas 5-lilás e 17-ouro do Metrô de São Paulo
 ViaMobilidade Linhas 8 e 9 - concessionária das linhas 8-diamante e 9-esmeralda do Trem Metropolitano de São Paulo

Desambiguações de organizações